Сла́ттаратиндур () — высочайшая точка Фарерских островов.

Расположена в северной части острова Эстурой. Высота — 880 метров над уровнем моря. Название означает «плоская вершина».

Подъём на вершину занимает около четырёх часов и не требует специальных альпинистских навыков. В хорошую погоду с вершины открывается вид на весь архипелаг Фарерских островов.

Примечания

Ссылки 
 

Горы Фарерских островов